Do soutěže dvouhry juniorů na US Open 2010, která byla zahájena v neděli 5. září, sedmý den newyorského grandslamu, nastoupilo šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu byl australský hráč Bernard Tomic, který se v průběhu sezóny 2010 přestal účastnit turnajů juniorské kategorie, ačkoli byl ke startu v nich stále způsobilý. Narodil se v roce 1992.

Vítězem se stal Američan Jack Sock, hrající na divokou kartu, který ve finále porazil krajana a turnajovou desítku Denise Kudlu po třísetovém průběhu utkání 3–6, 6–2 a 6–2.

Nasazení hráčů 
  Juan Sebastián Gómez (1. kolo)
  Márton Fucsovics (semifinále)
  Tiago Fernandes (3. kolo)
  Jiří Veselý (čtvrtfinále)
  Damir Džumhur (3. kolo)
  Jason Kubler (1. kolo)
  Duilio Beretta (2. kolo, skreč)
  Agustín Velotti (semifinále)
  James Duckworth (1. kolo)
  Denis Kudla (finále)
  Renzo Olivo (1. kolo)
  Máté Zsiga (1. kolo)
  Victor Baluda (čtvrtfinále)
  Dominic Thiem (1. kolo)
  Roberto Quiroz (1. kolo)
  Mitchell Frank (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=185

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Andrea Collarini
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Guilherme Clézar
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ricardo Rodríguez
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Filip Horanský
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Junior A. Ore
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= George Morgan
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Roberto Quiroz
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Denis Kudla
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Wang Chuhan
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Daiki Kondo
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Kevin Krawietz
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Mate Delić
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Michael Redlicki
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Evan King
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Jason Kubler
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= A Collarini
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Clézar
| RD2-score02-1=61
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Horanský
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= G Morgan
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= D Kudla
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Krawietz
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Delić
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= E King
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= A Collarini
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F Horanský
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= D Kudla
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= E King
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= F Horanský
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= D Kudla
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 2. sekce 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Raymond Sarmiento
| RD1-score05-1=66
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Karue Sell
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Taro Daniel
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Dominic Thiem
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Máté Zsiga
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Joris de Loore
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Hugo Dellien
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Daniel Kosakowski
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3='''6

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů na US Open 2010

US Open 2010
Juniorský tenis v roce 2010